Прокоповка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Прокоповка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Прокоповка — деревня в Стародубском районе Брянской области.

Украина 
 Прокоповка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Прокоповка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Прокоповка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.